Sezon Ligue Magnus rozgrywany jest na przełomie 2015 i 2016 roku. Jest to 94. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Francji w hokeju na lodzie. Do rozgrywek przystąpi 14 zespołów.

W porównaniu do poprzedniego sezonu, ligę opuścił klub Drakkars de Caen, a nowym zespołem został Boxers de Bordeaux. Obrońcą tytułu była drużyna Rapaces de Gap, która w finale poprzedniej edycji pokonała Gamyo Épinal 4:3. Pierwsze mecze sezonu odbyły się we wrześniu 2015 roku. Rozgrywki sezonu zasadniczego zakończyły się w lutym 2016 roku.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 19 września 2015 roku, a zakończył się 6 lutego 2016 roku. Uczestniczyło w nim 14 drużyn, które rozegrały po 26 spotkań. Osiem najlepszych drużyn zapewniło sobie awans do ćwierćfinału play-off. Kolejnych sześć drużyn walczyło o utrzymanie. Ze względu na pomniejszenie w przyszłym sezonie ilości drużyn w rozgrywkach. Dwie najsłabsze drużyn bezpośrednio spadły do ligi Division 1, zaś zespół z dwunastego miejsca rozegrało baraż ze zwycięzcą Division 1.

 Tabela

Statystyki
Zawodnicy z pola

Z dorobkiem 47 punktów Francuz, kanadyjskiego pochodzenia Maxime Lacroix z klubu Ducs d'Angers otwiera listę najskuteczniejszych zawodników sezonu zasadniczego (47 punktów). Królem strzelców został Kanadyjczyk Éric Chouinard z Grenoble (23 bramki), a najczęściej asystował Joël Champagne z Gothiques d'Amiens (26 asyst).

Bramkarze

Wśród bramkarzy najskuteczniejszym pod względem odsetku obronionych strzałów został Słoweniec Andrej Hočevar z Gamyo Épinal. Zawodnik ten był również najlepszy w klasyfikacjach: średniej bramek straconych na mecz oraz wygranych spotkań. Najwięcej shoutoutów zdobył Kanadyjczyk Mitch O'Keefe z Amiens.

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach Ligue Magnus w sezonie 2015/2016 składa się z czterech rund. Uczestniczą w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce w sezonie zasadniczym (1-4), miały przywilej roli gospodarza ewentualnego decydującego meczu w rywalizacji. Przy tym mistrz sezonu zasadniczego mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu. Każda runda rozgrywana była w formule do czterech wygranych spotkań według schematu: 2-2-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1, 2 oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz drugi, trzeci oraz ewentualnie szósty.

O utrzymanie w lidze 
W rywalizacji o utrzymanie w lidze uczestniczyło sześć najsłabszych zespołów fazy zasadniczej. Pierwsze trzy drużyny utrzymały się w Ligue Magnus, czwarta brała baraż ze zwycięzca ligi Division 1, zaś dwie najsłabsze spadły do tejże ligi. Mecze odbyły się między dniami: 20 lutego oraz 26 marca 2016.

 Tabela

Baraż o utrzymanie 
W barażu o utrzymanie wystąpiły: dwunasta drużyna Ligue Magnus - Pingouins de Morzine oraz zwycięzca ligi Division 1 - Aigles de Nice. Lepsza w tej rywalizacja była drużyna Pingwinów, która w serii do dwóch zwycięstw wygrała 2:0.

Pingouins de Morzine - Aigles de Nice 2:0 (4:2, 5:4)

Bibliografia

Przypisy 

Hokej na lodzie we Francji
2015 w hokeju na lodzie
2016 w hokeju na lodzie
2015 we Francji
2016 we Francji